Франсуа́ Дюмо́н (; 1751, Люневиль — 1831, Париж) — французский , мастер миниатюры. Придворный живописец королей Людовика XVI, Людовика XVIII, Карла X и королевы Марии-Антуанетты.

Жизнь и творчество 
Начальные знания в области живописи Ф. Дюмон получил в своём родном городе у скульптора Матиса, а затем — в Нанси, у Жирарде. В возрасте 17 лет молодой художник уезжает в Париж, где скоро добивается успеха как мастер-миниатюрист. В 1786 году он становится придворным живописцем королевы Марии-Антуанетты. В том же году Ф. Дюмон посещает Рим, а с 1788 года принимается в члены Королевской академии искусств. В 1789 году художник вступает в брак с Мари-Николь Вестье, дочерью художника-миниатюриста Антуана Вестье. Став семейным человеком, в следующем году Дюмон получает от короля Людовика XVI жильё в Лувре. Несмотря на то, что творчески и в личном плане Ф. Дюмон был тесно связан с монархически настроенной аристократией, арестован он был революционными властями только в сентябре 1793 года, впрочем, позднее выпущен на свободу.

В период с 1789 и по 1832 года Ф. Дюмон выставляет регулярно свои произведения в Парижских салонах. Несмотря на то что Ф. Дюмон, по-видимому, не занимался преподавательской деятельностью, художники-миниатюристы Тони Дюмон и Луи Александр были известны как его ученики.

Большое собрание работ Ф. Дюмона хранится в графическом отделе Лувра.

Галерея

Примечания

Литература 
 G. C. Williamson. The History of Portrait Miniatures. — , 1904.
 Catalogue of the Collection of Miniatures of Mr J. Pierpont Morgan. — . — Vol. IV.

Ссылки 
 Francois Dumont

Художники Франции XVIII века
Художники Франции XIX века
Придворные художники
Художники-портретисты Франции
Портретные миниатюристы